Nella tassonomia delle piante, il nome commelinidi (al plurale, minuscolo) è utilizzato dal sistema di classificazione filogenetica APG IV per indicare un clade compreso in quello delle monocotiledoni, a sua volta un clade delle angiospermae.

Quello dei commelinidi è l'unico clade che l'APG ha denominato, in maniera informale, all'interno delle monocotiledoni. Le rimanenti monocotiledoni costituiscono un'unità parafiletica.

Descrizione
Le piante appartenenti al clade commelinidi sono caratterizzate dalla presenza di acido ferulico, sostanza fluorescente in blu con UV, nelle pareti cellulari.

Una delle apomorfie del gruppo è la presenza di silice (SiO2) nelle pareti cellulari che è un'importante strategia di difesa della pianta, perché causa danni meccanici all'apparato boccale degli aspiranti predatori. Esiste una correlazione negativa tra la longevità fogliare e la concentrazione di silicio nei tessuti vegetali. 

I fiori possono presentare un perianzio abbastanza nettamente differenziato in calice e corolla, o un perigonio petaloideo. In entrambi i casi il verticillo interno di solito circonda completamente l'apice fiorale e gli stami sono portati al suo interno.

Tassonomia
Le piante del clade commelinidi furono per la prima volta riconosciute come gruppo formale nel 1967 da Armen Takhtajan, che chiamò tale gruppo Commelinidae e lo assegnò a una sottoclasse delle monocotiledoni, divisa in sei superordini.
Comunque, al momento della pubblicazione nel 1980 del suo sistema di classificazione, egli aveva unito gli elementi di questa sottoclasse in una sottoclasse più ampia ora non più considerata un clade.
Nel sistema Cronquist, Commelinidae era una delle quattro sottoclassi riconosciute nella classe Liliopsida, e conteneva sette ordini.

Sistema APG
A partire dalla Classificazione APG II non sono più stati utilizzati nomi botanici ufficiali per ranghi al di sopra dell'ordine. Il seguente cladogramma rappresenta la composizione filogenetica delle monocotiledoni e la posizione del clade delle commelinidi:

Suddivisione
I commelinidi costituiscono un clade ben rappresentato all'interno delle monocotiledoni e questo clade è stato riconosciuto in tutti e quattro i sistemi di classificazione APG.
I commelinidi dei sistemi APG II (2003) e APG III (2009) comprendono sostanzialmente le stesse piante del clade dei commelinoidi del primo Sistema APG (1998). Nella classificazione APG IV, Dasypogonaceae è inserita nell'ordine Arecales invece di essere una famiglia a parte all'interno dei commelinidi.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Commelinidi